Goller steht für:
 Goller, Kleidungsstück

Goller ist der Familienname folgender Personen:
 Anja Goller (* 1978), deutsche alt-katholische Geistliche, Generalvikarin des Katholischen Bistums der Alt-Katholiken in Deutschland
 Benjamin Goller (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Bruno Goller (1901–1998), deutscher Maler

 Erwin Goller (1864–1918), deutscher Unternehmer und Politiker, MdR
 Fritz Goller (1914–1986), deutscher Komponist
 Günther Goller (1928–2017), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Hans Goller SJ (* 1942), italienischer Philosoph
 Hedwig Goller (1920–2015), deutsche Malerin, Grafikerin, Kunsterzieherin
 Hermann Goller (1932–1993), deutscher Tierarzt, Anatom, Histologe und Hochschullehrer
 Johannes Goller (1860–1939), deutscher Landtagsabgeordneter
 Josef Goller (1868–1947), deutscher Glasmaler und Grafiker
 Kurt Goller (1910–1990), deutscher Jurist
 Manuela Goller (* 1971), deutsche Fußballspielerin
 Markus Goller (* 1969), deutscher Filmeditor und Filmregisseur
 Martin Goller (1764–1836), österreichischer Benediktinerpater, Komponist und Kompositionslehrer
 Max Goller (* 2000), deutscher Skispringer
 Michael Goller (* 1974), deutscher Maler, Zeichner und Autor
 Peter Goller (* 1961), österreichischer Historiker und Archivar
 Sara Goller (* 1984),  deutsche Beachvolleyballspielerin
 Thomas Goller (* 1977), deutscher Leichtathlet
 Vinzenz Goller (1873–1953), Komponist und Kirchenmusiker

Siehe auch:
 Göller (Begriffsklärung)
 Koller